Harter Fell ist der Name folgender Berge im Lake District in Cumbria, England:

 Harter Fell (Eskdale), im Westen des Lake District zwischen dem Eskdale-Tal und dem Duddon Valley
 Harter Fell (Mardale), im Osten des Lake District zwischen Mardale, Kentmere und dem Longsleddale-Tal